Yendi est un mot qui peut se rapporter à :

Entreprise 
 Y. Yendi, une entreprise suisse du secteur du prêt-à-porter.

Littérature 
 Yendi, un roman de Steven Brust publié en 1984 et traduit en français sous le même titre en 2006.

Prénom 
 Yendi Phillips, une mannequin jamaïquaine ;
 Yendi Tarrieu, un joueur de football français.

Toponyme 
 Yendi, une commune de la  Région du Nord du Ghana ;
 Yendi municipalité, un district de la  Région du Nord du Ghana.

Homonymie de toponyme